Онлайн-бронирование (от  — на линии, на связи) — бронирование через Интернет, в интерактивном режиме. Термин применяется по отношению к бронированию номеров в гостиницах, билетов (авиа, железнодорожных, автобусных и т.п), мест в ресторанах и театрах, прокату автомобилей и т. д.

Общие принципы онлайн-бронирования 

 Поиск доступных предложений. Пользователь на сайте системы бронирования выбирает маршрут, даты, стоимость, количество человек, расположение, и другие параметры, в зависимости от предмета онлайн-бронирования. Например, для бронирования отелей характерны следующие основные критерии отбора: страна, город, отель, дата заезда, дата выезда, количество человек, количество и возраст детей.
 Заполнение формы с контактной и платежной информацией (на ряде сайтов информация заносится в несколько этапов). Здесь обычно пользователю предлагается заполнить такие поля: ФИО, телефон, E-mail, тип банковской карты, номер карты, имя держателя карты, секретный номер CVV2 (CVC2).
 Осуществление платежа. Обычно при прохождении платежа деньги сначала блокируются на карте пользователя, а затем, при условии подтверждения правильности всех данных, списываются.
 Получение документа, подтверждающего бронирование. Клиент получает документ установленного образца об успешном завершении бронирования, который гарантирует ему оказание услуги. Это могут быть электронный авиабилет, ваучер на заселение и другие.

Онлайн-бронирование гостиниц 

Определение для систем онлайн бронирования гостиниц:
 Системами онлайн бронирования гостиниц называются системы, в которых отражено наличие реальных номеров в гостиницах и в которых информирование гостиницы о бронировании номера клиентом происходит менее чем за одну минуту с момента бронирования, бронирование номера в гостинице при этом возможно за любой минимальный период времени до начала брони т.е. более чем за одну минуту. 
На сайтах гостиничного и туристического бизнеса можно встретить два вида бронирования:
 Истинное онлайн-бронирование — когда клиент выбирает, бронирует и оплачивает номер самостоятельно через системы ADS или напрямую на сайте отеля. Для оплаты клиент использует пластиковую карточку,данные которой передаются в отель напрямую и через несколько секунд получает ваучер, подтверждающий бронь.
 Псевдоонлайн-бронирование (также «бронирование по запросу») — когда клиент заполняет форму заявки на сайте гостиницы и отправляет её администратору. В течение некоторого времени клиент ждет звонка сотрудника службы бронирования для подтверждения брони. «Бронирование по запросу» иногда неправильно называют «онлайн-бронированием».

Как работает онлайн-бронирование 

 Система онлайн-бронирования встраивается в сайт гостиницы вместо формы бронирования по запросу.
 Клиент выбирает категорию номера, дату заезда и выезда, а также другие гостиничные услуги на сайте гостиницы.
 Система предлагает подтвердить выбранный набор гостиничных услуг.
 Клиент оплачивает первые сутки проживания сразу на сайте и получает ваучер на гарантированное заселение. Также система поддерживает безналичный расчёт и возможность оплаты «на месте».) Также возможны и другие варианты оплаты.
 Оставшуюся сумму клиент доплачивает непосредственно в кассу гостиницы при заезде.
 Таким образом, клиент проходит полный цикл бронирования непосредственно на сайте в течение 3-4 минут.
 Кроме формы онлайн-бронирования на сайте гостиницы, можно все формы с гостиниц собрать на одном сайте. Тогда и получается система онлайн-бронирования. Есть известные западные системы онлайн-бронирования. Кроме того, развиваются российские системы онлайн-бронирования.
 Самая надежная система онлайн-бронирования гостиниц — когда информация о свободных номерах прямо из АСУ гостиницы передается на сайт и затем бронирование гостя попадает прямо в АСУ гостиницы. Тогда нет ошибок под названием «овербукинг» — двойного перебронирования номера.

Преимущества онлайн-бронирования 

 Моментальная оплата заказа на сайте.
 Клиент сразу получает гарантию заезда по ценам гостиницы. Часто системы онлайн-бронирования предоставляют скидку на проживание в номерах за счет своей комиссии, чтобы привлечь больше клиентов. Таким образом, стоимость номера выходит дешевле чем если бронировать его в самой гостинице.
 Клиент сам выбирает период проживания, категорию номера, набор дополнительных гостиничных услуг.
 Гостинице нет необходимости связываться с клиентом, так как бронирование проходит в автоматическом режиме без участия администратора.
 Гостиница сама определяет размер квоты для бронирования онлайн, цены, набор дополнительных услуг.
 Система работает в автономном режиме круглосуточно 24 часа 7 дней в неделю.

Онлайн-бронирование билетов 

Сейчас большой популярностью пользуется бронирование билетов через интернет:
 железнодорожных
 авиабилетов
 театральных билетов

Забронировать авиабилеты онлайн можно на сайтах авиакомпаний или на сайтах агентств при помощи Глобальной дистрибьюторской системы (GDS). Так же через GDS можно забронировать номер в отеле, круиз или прокат автомобиля. В разных GDS тарифы даже одной авиакомпании могут существенно различаться. Связано это с тарифной политикой авиакомпаний, которые могут по-разному рассылать информацию о тарифах в разные GDS, а также ставить величину тарифа в зависимость от сроков и места приобретения билета. Кроме того разные GDS по-разному рассчитывают стыковки, работают с разным набором авиакомпаний и вследствие этого тарифы на одинаковые даты и направления в разных GDS различаются.

Проект РЖД о запуске бронирования железнодорожных билетов работает около трёх лет и пользуется большой популярностью среди потребителей. Эта система позволяет избежать очередей, выбрать вагон и место (верхнее/нижнее). При этом бронирование оформляется в течение трёх минут и не представляет особых проблем.

Развитие систем онлайн-бронирования билетов идет быстрее и точнее, чем развитие систем бронирования отелей. Ввиду того, что гостиницы принадлежат разным собственникам присоединение каждого отеля занимает больше времени. Так же необходимо обучить сотрудников работе в системах, которые часто отличаются друг от друга.

Онлайн-бронирование театральных билетов 

Системы онлайн-бронирования театральных билетов могут быть как централизованными, так и локальными.

 Централизованные системы позволяют бронировать билеты в несколько различных учреждений. Такие системы бронирования поддерживаются билетными агентствами и располагаются на принадлежащих им интернет-серверах. Централизованные системы организовываются по региональному признаку: в них представлены театры из одного или нескольких регионов.

К централизованным системам бронирования относятся Kassir.ru, BigBilet и другие.

 Локальные системы бронирования предназначены для предварительного заказа билетов в определенный театр (реже — несколько театров). Такие системы работают в рамках интернет-сайта этого театра.

Локальные системы бронирования нередко включают в себя функции комплексных информационных систем, позволяющих автоматизировать различные аспекты хозяйственной деятельности зрелищного предприятия.

Локальные системы могут быть использованы в качестве технологической платформы для построения централизованных систем.

В качестве примеров локальных систем онлайн-бронирования для театров можно привести системы Супербилет и TBooking.

По способу размещения заявки можно выделить два типа систем бронирования билетов:

 Истинное онлайн-бронирование. Этот тип предполагает выбор мест на графическом плане зрительного зала. На плане отображаются доступные для выбранного мероприятия места, план размечается в соответствии со схемой распоясовки, отображаются цены на билеты.

Системы, обеспечивающие истинное онлайн-бронирование нередко предоставляют зрителям дополнительные возможности, такие как онлайн-оплата заказанных билетов с помощью кредитных карт или электронных платежных систем, печать билетов («электронный билет»), выбор дополнительных услуг (доставка билетов, рекомендация аналогичных мероприятий) и пр.

Основным преимуществом систем бронирования этого типа является наглядность: зритель видит, какие места доступны для приобретения, в какой части зала находятся выбранные им места, сколько стоят те или иные билеты.

К недостаткам следует отнести сравнительно высокую сложность и, соответственно, — стоимость таких систем.

 Псевдоонлайн-бронирование по сути является формой предварительной заявки. В такой форме зритель может выбрать мероприятие, на которое он хочет приобрести билет, иногда — выбрать, в какой части зала он предпочел бы занять места, указать количество мест и ввести контактную информацию. Отправленная заявка обрабатывается сотрудником театрально-концертной организации, который, в случае подтверждения заказа, связывается со зрителем для уточнения деталей и фактического размещения брони.

Основное преимущество такого рода систем — простота реализации и дешевизна.

Главным недостатком следует назвать высокую нагрузку на сотрудников отдела продаж учреждения: процесс оформления брони практически не автоматизирован и по сути аналогичен приему заявок по телефону.

Комплексное бронирование 
Высокую популярность среди путешественников получили сервисы, предлагающие полный комплекс услуг. Как правило, включают в себя бронирование авиа- и железнодорожных билетов, аренду автомобилей и иногда квартир, бронирование отелей и организацию экскурсий, а также возможность покупки туров.

В России такие услуги предоставляют OneTwoTrip, AnywayAnyday, Ozon.travel, Biletix, «Связной Трэвел».

Преимуществом таких сервисов является возможность сравнить стоимость предложений от большого количества поставщиков. Например, «Связной Трэвел» и Biletix предлагают варианты более чем от 500 авиакомпаний и 475 тысяч отелей.

Принципиальным отличием от других типов бронирования, является возможность полностью спланировать поездку на одном портале и (в отличие от пакетных туров) самостоятельно выбрать комбинацию билетов и отелей.

Онлайн-бронирование столов в ресторанах и ночных клубах 

Определение для систем онлайн-бронирования столов:
 Система онлайн-бронирования столов представляет собой программный веб-продукт, позволяющий любому посетителю сайта заведения увидеть текущее состояние забронированных и свободных столов, определиться с выбором стола для себя, заказать шампанское или любое другое блюдо из меню ресторана ко времени прихода.
Сейчас, на поиск телефона ресторана, дозвон до администратора и разговор в среднем тратится около 15 минут. Онлайн-бронирование призвано сэкономить время посетителей баров, кафе, ресторанов, ночных клубов до нескольких минут.

На сайтах встречаются 2 вида бронирования столов в ресторане:
 Истинное онлайн-бронирование — когда гость на сайте ресторана видит схему расположения столов в зале, выбирает понравившийся, заказывает блюда и напитки, оплачивает и получает подтверждение брони. Все необходимые действия совершаются на сайте ресторана и не требуют дополнительных действий.
 Псевдоонлайн-бронирование (также "заявка на бронь") — когда гость заполняет форму заявки на сайте и она отправляется на e-mail администратора ресторана.
Как правило, гость не уверен в том, что отправленная им заявка принята, обработана, и стол поставлен в резерв. По этой причине большинство людей не пользуется такой формой бронирования столов в ресторанах. Этот вид бронирования не является онлайн-бронированием, так как не предоставляет на сайте ресторана инструментов для выбора и оплаты стола, предлагая заполнить текстовую форму и ждать звонка из ресторана.

Предназначение онлайн-бронирования столов 

 повышение удобства использования услуги бронирования стола в ресторане;
 возможность бронирования стола в любое время суток;
 возможность заказа блюд и напитков до прихода в ресторан;
 оптимизация работы администратора ресторана;
 повышение привлекательности ресторана со стороны клиентов;
 создание и ведение клиентской базы ресторана.

Преимущества для гостя 

 просмотр залов и расположения столов на сайте ресторана
 обзор с выбранного стола (данная возможность реализуется посредством создания 3D панорам залов — виртуальный тур);
 выбор  на сайте ресторана стола, количества гостей, даты и времени прихода;
 заказ блюд и напитков к своему приходу;
 возможность легкой смены ранее забронированного стола, изменения даты или отказа от брони;
 возможность оплаты брони на сайте ресторана (в качестве способа оплаты могут быть использованы: кредитная карта, WebMoney, Яндекс.Деньги, другие электронные платежные системы, также система поддерживает возможность оплаты «на месте».)
 гость проходит полный цикл бронирования и выбора доп.услуг в течение нескольких минут;
 гость получает на электронную почту персональный билет на фирменном бланке заведения с информацией о поставленной брони;
 в систему интегрирован сервис SMS-уведомлений (напоминаний) гостя о его брони.

Преимущества для ресторана 

 администратор ресторана полностью управляет системой: открывает/закрывает возможность бронирования, выбирает схему расположения столов в залах, определяет сумму депозита, список дополнительных услуг и другие параметры;
 система автоматически отправляет SMS-сообщение администратору ресторана с информацией о новой броне;
 ведение клиентской базы. Система автоматически сохраняет всю информацию внесенную клиентами при бронировании, позволяет получать статистические данные.
 система работает в автономном режиме круглосуточно 24 часа 7 дней в неделю.

Самой известной международной системой онлайн-бронирования столов в ресторанах является OpenTable (более 28 тысяч заведений), запущенная в США в 1998 году. На территории России известны несколько систем онлайн-бронирования столов в ресторанах и ночных клубах. Такие как Stoliki (более 35 тысяч заведений), Z-o-n (826 ресторанов), Gettable (407 ресторанов), LeClick (более 4000 ресторанов). В зависимости от решаемых задач система онлайн-бронирования может интегрироваться с существующим сайтом заведения и взаимодействовать с автоматизированной системой управления, которая используется в заведении. У каждого сервиса есть свои преимущества, которые и выделяют его на фоне конкурентов. Так, например, американский Opentable славится большим числом заведений, максимальной информативностью и наглядностью.

Примечания

См. также 
 Глобальная дистрибьюторская система
 Электронный билет
 Онлайн-страхование

Электронная коммерция